Marathi (taal), een Indo-Arische taal vooral gesproken in de Indiase staat Maharashtra;
Marathi (volk), een etnische groep die vooral voor komt in de Indiase staat Maharashtra;
Maratharijk, een historisch land in dit gebied;
Judeo-Marathi, een dialect van het Marathi dat door de Joodse bevolking van India wordt gesproken.